

Mitologia 
 Arpalice – personaggio della mitologia greca, figlia di Arpalico re degli Aminnei in Tracia, scaccio Neottolemo
 Arpalice – personaggio della mitologia greca, figlia di Climeno e di Epicasta e vittima di un incesto
 Arpalice (o Calice) – personaggio della mitologia greca, ninfa amante di Zeus o sposa di un suo figlio.
 Arpalice – personaggio della mitologia greca, innamorata di un tale Ificlo e morta di dolore per non essere ricambiata. In suo onore le fanciulle celebravano una gara di canto

Astronomia
 Arpalice – satellite di Giove

Bibliografia
Robert Graves, I miti greci
Pausania, Periegesi della Grecia, Libro VI
Partenio, Erotiche